Awit Szubert, polski malarz, portrecista, fotograf zawodowy, pionier fotografii Tatr
 Dariusz Szubert – polski piłkarz
 Eugeniusz Szubert – polski wojskowy, podpułkownik
 Eugeniusz Szubert – polski wojskowy, major
 Franz Schubert – austriacki kompozytor
 Karol Stanisław Schubert – generał dywizji Wojska Polskiego
 Konrad Szubert – inżynier leśnik
 Leon Szubert – polski rzeźbiarz
 Michał Szubert – polski biolog i botanik
 Rudi Schuberth (Szubert)
 Wacław Szubert – polski ekonomista i prawnik

Zobacz też 
 Związane i podobne nazwiska
 Schubert, Schuberth
 Schuch, Szuch
 Schuster, Szuster
 Schuchmann, Szuchman
 Schuhmann, Szuman
 Schumann

ko:슈베르트 (동음이의)